Норбе́рто Ка́рлос Арау́хо (; 13 октября 1978, Росарио) — эквадорский футболист аргентинского происхождения, центральный защитник. Наиболее известен по выступлениям за эквадорский клуб ЛДУ Кито, с которым выиграл ряд внутренних и международных титулов. На протяжении многих лет был капитаном команды.

Биография 
Начал карьеру в Финляндии в 1996 году. Сменив пять клубов в Аргентине и Перу, в 2007 году попал в эквадорский ЛДУ.

В розыгрыше Кубка Либертадорес 2008, когда ЛДУ Кито впервые в своей истории выиграл самый престижный международный турнир Южной Америки, Норберто Араухо был одним из ключевых игроков в обороне. В команде ЛДУ также выступал полузащитник-однофамилец Араухо — Вильям, эквадорец по рождению.

В декабре 2010 года Норберто Араухо закончил все процедуры по оформлению гражданства Эквадора. С тех пор он получил право выступать за национальную сборную этой страны, поскольку в сборную Аргентины его никогда не вызывали.

В сборной Эквадора дебютировал 25 июня 2011 года в товарищеском матче против сборной Мексики. Затем Норберто провёл все три встречи группового этапа Кубка Америки, которые сыграла сборная.

В 2017 году 39-летний Араухо провёл последний сезон в составе ЛДУ, после чего покинул команду по обоюдному согласию сторон. Однако о завершении карьеры футболиста Норберто не объявлял.

Достижения 
  Чемпион Перу (2): 2005, 2006
  Чемпион Эквадора (2): 2007, 2010
  Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2008
  Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2009
  Финалист Южноамериканского кубка (1): 2011
  Обладатель Рекопы (2): 2009, 2010

Примечания 

Футболисты Аргентины
Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК ТПС
Игроки ФК «Альдосиви»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Спорт Бойз»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК ЛДУ Кито